Руково́дство:

 Руководство — процесс управления и контроля деятельности организации или группы лиц.
 Руководство — документ пользователя, предоставляющий помощь в использовании некоторой системы.

 См. также
 Администрирование